Die Prosperita Open 2013 waren ein Tennisturnier, das vom 29. April bis 5. Mai 2013 in Ostrava, Tschechien stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 27. bis 29. April 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Franko Škugor
 Peter Torebko
 Miloslav Mečíř junior
 Jaroslav Pospíšil

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 72 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 67 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 69 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Ostrava